Груп-кептен (англ. Group captain, Gp Capt.; голова групи)  чи Капітан групи — військове звання Королівських повітряних сил Великої Британії.
 Ашок Кептен (англ. Ashok Captain) — індійський герпетолог. 
 Кептен — Капітан (Королівські ВМС).